Евтухов — фамилия; имеет женскую форму Евтухова.
 Евтухов, Василий Иванович (род. 1948) — украинский политик.
 Евтухов, Виктор Леонидович (род. 1968) — российский государственный и политический деятель.
 Евтухов, Евгений (более известен как DJ Sender; род. 1984) — украинский диджей, музыкальный продюсер, автор песен и исполнитель.
 Евтухов, Сергей Петрович (род. 1953) — известный русский художник, скульптор и писатель из Вильнюса.

Евтухова 
 Евтухова, Дарья Александровна (до 2015 года Писаренко; род. 1991) — российская волейболистка, нападающая «Уралочки»-НТМК, мастер спорта международного класса.

См. также 
 Евтух
 Евтушок
 Евтушевская